Kierst ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Bertelsmeier-Kierst (* 1952), deutsche Germanistin
 Sven Kierst (* 1958), deutscher Fotokünstler